Plaats in Indonesië
 Tinumpuk (Purwosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Tinumpuk (Juntinyuat), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java